L'attentat de Homs peut renvoyer à :
 l'attentat du 29 avril 2014 ;
 l'attentat du  octobre 2014 ;
 l'attentat du 21 février 2016 ;
 l'Attentat du 25 février 2017.